Argyris oder Argiris ist der Familienname folgender Personen:

 Angelos Argyris (* 1994), griechischer Fußballspieler
 Aris Argiris (* 1974), griechischer Sänger (Bariton)
 Chris Argyris (1923–2013), US-amerikanischer Verwaltungswissenschaftler
 John Argyris (1913–2004), griechischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Spiros Argiris (1948–1996), griechischer Dirigent